GT6 peut faire référence à :
 Gran Turismo 6, un jeu vidéo de course automobile ;
 Triumph GT6, une voiture de sport  du constructeur anglais Triumph.